У́лица Михаи́ла Казако́ва — название улиц:

 Улица Михаила Казакова — улица в городе Михайловск Ставропольского края.
 Улица Михаила Казакова — название части нынешней улицы Илукстес в Риге с 1980 по 1991 год.

Михаила Казакова